Rich Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rich Valley Township (Minnesota)
 Rich Valley Township (North Dakota)